Tagwerk (Tagewerk) steht für:

 Arbeit eines Tages, tägliche Aufgabe
 Tagewerk, ein altes Flächenmaß
 Tagwerk (Torf), ein altes Torfmaß
 Giornata (deutsch Tagwerk), in der Freskomalerei die in einem Arbeitsgang aufgebrachte Malfläche
 Aktion Tagwerk e.V., ein gemeinnütziger Verein
 Tagwerk eG, der Name einer Genossenschaft biologisch arbeitender landwirtschaftlicher Betriebe in den oberbayerischen Landkreisen Erding und Freising

Siehe auch:
 Tagwerker